Italijansko nogometno prvenstvo 1906.

Zmagovalec prvenstva je bil A.C. Milano.

Kvalifikacije

Piedmont 
Juventus F.C. je bila edina prijavljena ekipa.

Ligurija 
7. in 14. januar

|}

Lombardija 
7. in 14. januar

|}

Finalni krog 

|}

(*)Tekma je bila preklicana in ponovljena na nevtralnem igrišču.

 Povratna tekma

|}

Končna razvrstitev

Končnica

|}

Povratna končnica

|}

Viri 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1906
1906 v nogometu